Babylon A.D. – gruppo musicale statunitense
 Babylon A.D. – album dei Babylon A.D. del 1989
 Babylon A.D. – film del 2008 diretto da Mathieu Kassovitz